Nishino ist der Familienname folgender Personen:

 Kana Nishino (* 1989), japanische Sängerin
 Kōhei Nishino (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Makoto Nishino (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Shota Nishino (* 2004), japanischer Fußballspieler
 Taiyo Nishino (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Takaharu Nishino (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Tsutomu Nishino (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Yasumasa Nishino (* 1982), japanischer Fußballspieler